Schuler (de l'allemand Schüler) est un mot allemand signifiant 'élève' ou 'étudiant'.  Comme nom propre il peut désigner :

en patronymie 
 Anthony J. Schuler (1868-1944), prêtre jésuite américain, premier évêque d'El Paso (Etats-Unis) ;  
 Carol Schuler (1987-), actrice suisse ;
 Carolyn Schuler (1943-), nageuse américaine ;
 Charles-Louis Schuler (1782-1852), peintre, graveur et dessinateur alsacien ;
 Franz Schuler (1962-), biathlète autrichien ;
 Friedrich Schüler (1791-1873), homme politique bavarois ;
 Johannes Schüler (1894-1966), chef d'orchestre allemand ;
 Karine Schuler (1968-), nageuse synchronisée française ;
 Laura Schuler (1970-), joueuse canadienne de hockey sur glace ;
 Mike Schuler (1940-2022), ancien entraîneur américain de basket-ball ;
 Théophile Schuler (1821-1878), peintre romantique, illustrateur et graveur alsacien ;
 Werner Schuler (1990-), footballeur péruvien.

en toponymie 
 Schuler, hameau du comté de Cypress situé dans la province canadienne d'Alberta.

Voir aussi 
 Der Schüler Gerber, roman autrichien
 Else Lasker-Schüler (1869-1945), poétesse et dessinatrice juive allemande

Patronyme alsacien
Patronyme lorrain